Никий — мужское имя греческого происхождения. 

Известные носители:

 Никий —  афинский государственный деятель и военачальник второй половины V века до н. э.
 Никий — индо-греческий царь.